Професіональна футбольна група А 1987–88 — 64-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув Вітоша.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦФКА Средец взяв участь у Кубку володарів кубків 1988—1989 як володар Кубка Болгарії 1987—1988.
2. Клуб Славія взяв участь у Кубку УЄФА 1988—1989 та Кубку Інтертото 1988.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1987–1988
Болгарія
Болгарія
1987 у болгарському спорті
1988 у болгарському спорті